Un clon propio es el episodio 23 (décimo de la segunda temporada) de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama.

Sinopsis 
El Profesor llega con buenas noticias: la Universidad va a abrirle un expediente disciplinario, aunque un momento, esto no son buenas noticias. Así que todos se dirigen en la nave de Planet Express a la Universidad de Marte. Una vez en el auditorium, el Profesor amenaza al consejo con arrastrar a todos consigo si él cae. Pero esta vez las amenazas no son necesarias puesto que le han llamado solamente para felicitarle su sesquicentenario. El Profesor se pone triste porque en el futuro, cuando cumples los 160 años, los robots del Escuadrón Atardecer te trasladan a un planeta misterioso del que ya no se regresa. Decide entonces crear un sucesor. 

El profesor crea un clon llamado Cubert Farnsworth (distinto a él ya que su nariz se estrelló contra un tubo de clonación) y lo despierta para mostrarle sus inventos y contarle todo sobre él. Pero Cubert se vuelve arrogante y en ocasiones critica a la tripulación de la fábrica, solo usaba frases como "Eso es imposible" y en una cena es donde le dice a su padre que quiere, y que no quiere ser inventor como él quería.

Al otro día, la tripulación, ya no ve a Hubert sino a un video donde dice que su verdadera edad no es 150 sino 160 y que llamó a los robots del Escuadrón Atardecer para irse. En el video dice que inventó mal a Cubert y que debió jubilarse en vez de seguir creando inventos y luego se ve cómo se lo llevan. Al final deciden ir a salvarlo.

Al llegar al planeta del Escuadrón Atardecer, ven que está lleno de ancianos así que buscan y encuentran a Hubert dormido en un especie de casillero. Cuando lo sacan queda desmayado y Cubert se ve obligado a reparar la nave.

Véase también 

 Yo Siento esa Emoción
 Brannigan, Comienza de Nuevo
  A la Cabeza en las Encuestas
 Cuento de Navidad 
 ¿Por qué debo ser un crustáceo enamorado?
 El Menor de dos Males
 Pon tu Cabeza sobre mi Hombro
 Bender el Tremendo
 Un Cíclope a la Medida
 Cómo Hermes Recuperó su Forma
 Viaje al Suroeste
 Bender el Mafioso
 El Problema con los Popplers
 El Día de las Madres
 Antología de Interés I
 La Guerra es el Infierno
 Bocinazo
 La Mujer Crionica

Referencias 

Episodios de Futurama
Episodios de televisión de 2000